Trŭn kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Trn, kommun, Pernik, 
 Trn (ort i Bulgarien, Pernik), Obsjtina Trn, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar